

Patronyme 

 Asuka Fukuda (née en 1984), chanteuse japonaise ;
 Hachinosuke Fukuda (1828-1879) maître du ju-jitsu ;
 Heihachirō Fukuda (1892-1974) peintre nihonga et designer japonais ;
 Hideko Fukuda (1865-1927), auteure, éducatrice et féministe japonaise de l'ère Meiji ;
 Jun Fukuda (1923-2000), réalisateur et scénariste japonais ;
 Kanon Fukuda (née en 1995), chanteuse, seiyū et idole japonaise ;
 Katsuji Fukuda (1899-1991), photographe japonais ;
 Keiko Fukuda (1913-2013), judokate japonaise ;
 Kenji Fukuda (né en 1977), footballeur japonais ;
 Kensuke Fukuda (né en 1984), footballeur japonais ;
 Koichi Fukuda (né en 1975), musicien né de parents américain et japonais ;
 Mai Fukuda (née en 1984), joueuse de volley-ball japonaise ;
 Masa Fukuda (né en 1975 ou 1976), auteur-compositeur, arrangeur de musique et directeur de chorale nippo-américain ;
 Nobuko Fukuda (née en 1980), fondeuse japonaise ;
 Ryō Fukuda (né en 1979), pilote automobile japonais ;
 Sadayoshi Fukuda (1917-2002), philosophe et critique littéraire japonais ;
 Sakiko Fukuda-Parr (née en 1950), économiste du développement japonaise ;
 Shigeo Fukuda (1932-2009), sculpteur, graveur, graphiste et affichiste japonais ;
 Shin-Ichi Fukuda (né en 1955), guitariste classique japonais ;
 Takayuki Fukuda (né en 1981), tueur japonais ;
 Takeo Fukuda (1905-1995), homme d'État japonais, 42e Premier ministre du Japon ;
 Tokuzō Fukuda (1874-1930), historien japonais ;
 Tomikazu Fukuda (né en 1953), homme politique japonais ;
 Toshiji Fukuda (né en 1948) photographe japonais ;
 Yasuo Fukuda (né en 1936), homme d'État japonais ;
 Yuya Fukuda (né en 1999), footballeur japonais.

Autres 
 Gouvernement Fukuda (2007-2008)